Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel (Brunswick, 17 de mayo de 1768 - Londres, 7 de agosto de 1821) fue una reina consorte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y reina consorte de Hannover, nacida princesa Carolina de Brunswick, Duquesa de Brunswick-Wolfenbüttel, fue la tercera de los siete hijos del duque Carlos II Guillermo de Brunswick-Wolfenbüttel y de la princesa Augusta de Gran Bretaña, hermana del rey Jorge III del Reino Unido.

Se casó con su primo, el príncipe de Gales —futuro rey Jorge IV del Reino Unido— en el palacio de St. James, el 8 de abril de 1795. Al conocerla, al príncipe le pareció poco atractiva y sucia; además, sospechaba que no era virgen al momento de su matrimonio. Por su parte, Carolina también le encontró a él poco atractivo, y en la correspondencia del príncipe se revela que sólo tuvieron tres contactos íntimos durante su vida en común. La única hija legítima de Jorge, Carlota Augusta, nació de uno de esos contactos, el 7 de enero de 1796. El príncipe y la princesa de Gales nunca volvieron a vivir juntos después de que naciera su hija, y sus apariciones públicas las hicieron desde entonces por separado. 

Se evita entonces que Carolina participe de alguna manera en la vida cotidiana de su hija, y finalmente es desterrada en 1799 a una residencia privada en Blackheath, conocida como "La Pagoda", en donde ella alegó haber tenido relaciones adúlteras con el político Jorge Canning y el almirante Sidney Smith. Después de una investigación de su vida privada ordenada por su marido, Carolina abandona el país rumbo al continente europeo, dejando a su paso grandes deudas y varios amantes, siendo el más notorio de ellos el italiano Bartolomeo Pergami. Durante aquella época, la única hija de Jorge y Carolina, Carlota, casada con el príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, muere al dar a luz a su único hijo, un niño nacido muerto.

La ascensión de su esposo al trono del Reino Unido en 1820 hizo que Carolina volviera a Inglaterra, iniciándose los procedimientos legales para el divorcio. La Ley de Dolores y Penas fue introducida entonces en el Parlamento con el propósito de despojar a Carolina de su título de reina y disolver su matrimonio con el rey. La Ley no llegó a ser aprobada; sin embargo, Carolina permaneció en el exilio y le fue negada la entrada a la abadía de Westminster para ser coronada junto a su marido (19 de julio de 1821). Pese a los esfuerzos del rey por desprestigiarla, Carolina conservaba una gran popularidad entre las masas.

Aquella misma noche de la coronación, Carolina cayó enferma, vomitando y con el pulso débil. Falleció dos semanas más tarde, el 7 de agosto de 1821, en Brandeburg House, en Hammersmith, Londres, a los 53 años de edad.

La causa exacta de su muerte nunca no se ha podido comprobar a causa de la misma Carolina: sabiendo que estaba muriéndose, había pedido que no se le realizara una autopsia. 

Incluso durante sus últimos momentos, aseguró estar siendo custodiada por un hombre llamado Esteban Lushington, que entregaba sus informes de la salud de Carolina al leal partidario del rey, Robert Jenkinson, lord Liverpool. El porqué de esta vigilancia en su lecho de muerte es aún un total misterio, y la documentación correspondiente a su deceso fue tachada en uno de los extremos. 

Aunque era legalmente reina del Reino Unido, a petición suya fue sepultada en su natal Brunswick.

Ancestros

Enlaces externos 

Nacidos en Brunswick
Fallecidos en Londres
Casa de Hannover
Nobles de Reino Unido
Princesas de Brunswick-Wolfenbüttel
Reinas consortes del Reino Unido
Mujeres de la época georgiana
Princesas de Gales
Duquesas de Rothesay
Princesas británicas por casamiento